

Якубково — село в гміні Радомін Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Якубково — село в гміні Ласін Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Якубково — село в гміні Ґродзічно Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства